Павел Антонович Сорока (1909 — , Луганск) — советский государственный деятель, инженер, директор Луганского тепловозостроительного завода имени Октябрьской революции. Депутат Верховного Совета УССР 4-5-го созывов.

Биография 

Родился в семье столяра железнодорожных мастерских. Трудовую деятельность начал в 1928 году помощником кочегара и кочегаром депо железнодорожной станции Синельниково Южной железной дороги.

В 1932 году окончил факультет транспортного машиностроения Харьковского машиностроительного института.

В 1932—1934 годах — инженер-конструктор центрального локомотивного проектного бюро в городе Коломне Московской области.

С 1934 года работал на Луганском (Ворошиловградском) паровозостроительном заводе имени Октябрьской революции инженером-конструктором, а с 1937 года — главным конструктором.

Член ВКП(б) с 1939 года.

Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в восточные районы СССР. Работал на инженерно-технических должностях в Омске и Коломне. В октябре 1943—1944 годах — главный инженер Красноярского паровозостроительного завода. В 1944 году вернулся в Ворошиловград.

В 1944—1952 годах — главный инженер Ворошиловградского паровозостроительного завода имени Октябрьской революции.

В 1952—1965 годах — директор Ворошиловградского (Луганского) паровозостроительного (тепловозостроительного) завода имени Октябрьской революции.

Похоронен в Луганске.

Награды 
 орден Ленина (15.04.1939)
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почета»
 медали

Источники 
 газета «Знамя победы» (Луганск) — 1959 год — февраль.
  Мемориальная доска Сороке П. А. (1-ая проходная з-да ОР), г. Луганск
 Луганский тепловозостроительный завод

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Похороненные в Луганске
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС